|}
Die Bahnstrecke Kędzierzyn-Koźle–Bohumín ist eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn in Polen und Tschechien. Sie führt von Kędzierzyn-Koźle (Kandrzin) über Racibórz  (Ratibor) nach Bohumín (Oderberg).

Geschichte 
Am 1. Januar 1846 wurde die Strecke Cosel–Ratibor von der 1844 gegründeten Wilhelmsbahn eröffnet. Die Fortführung nach Annaberg folgte am 5. Mai 1847, der grenzüberschreitende Abschnitt ins österreichische Oderberg, wo Anschluss an die Kaiser Ferdinands-Nordbahn bestand, wurde am 1. September 1848 eröffnet. In der Folge wurde die Strecke zweigleisig ausgebaut und verstaatlicht.

Schnellzughalte waren 1914 Kandrzin, Ratibor und Oderberg, bei einem Zugpaar auch Ratiborhammer und Nensa. Während des Ersten Weltkrieges verkehrte der Balkanzug über die Strecke. Seit dem Ersten Weltkrieg wechselten die beteiligten Staaten mehrfach: Aus der deutsch-österreich(ungarischen) Grenze wurde eine deutsch-tschechoslowakische, aus dieser 1938 eine deutsch-polnische, 1939–1945 war es nach der Besetzung Polens keine Grenze mehr, 1945–1992 war es eine polnisch-tschechoslowakische, seit 1993 ist eine polnisch-tschechische.

Zum 1. Dezember 1970 wurde der Abschnitt Kędzierzyn-Koźle–Nędza – zusammen mit der abzweigenden Strecke nach Rybnik – elektrifiziert. Es folgten zum 23. Dezember 1982 die Fortführung nach Racibórz und zum 19. Dezember 1986 die über die Grenze nach Bohumín. Im Fahrplanjahr 2015 verkehrten nur zwei Personenzugpaare über die Staatsgrenze nach Bohumín, darunter ein direktes Zugpaar von und nach Wrocław. Seit Dezember 2015 wird mit zwei EuroCity-Zugpaaren nach Warschau wieder hochwertiger Fernverkehr über die Strecke geführt. Auch Nahverkehrszüge, die zuvor in Chałupki oder in Wodzisław Śląski an der Bahnstrecke Rybnik–Chałupki endeten, werden über die Grenze verlängert. Dafür wurde auch die Strecke Wodzisław Śląski–Chałupki im Personenverkehr reaktiviert. Seit Dezember 2019 wird mit dem Zugpaar NJ 456/457 die gesamte Strecke wieder von hochwertigem Fernverkehr befahren. Darüber hinaus verkehren mit Fahrplanwechsel im Dezember 2019 ein Großteil der internationalen Fernzüge zwischen Polen und Tschechien über diese Strecke.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. G6 und H6.

Weblinks 

 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Anmerkungen 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien
Bahnstrecke in Tschechien
Internationale Bahnstrecke